Hanhilompolo kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hanhilompolo (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (11,3 ha)
Hanhilompolo (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (6,95 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn